Valdezarza (wijk) - wijk in madrid
 Valdezarza (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk